– męskie imię japońskie.

Możliwa pisownia 
Osamu można zapisać, używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 修, „zdyscyplinowany”
 治, „pokój”
 理, „logika” (występuje też inna wymowa tego imienia: Aya)
 収, „dochód”
 紀, „kronika”
 統, „rządzić”

Znane osoby 
 Osamu Adachi (理), japoński aktor
 Osamu Dazai (治), japoński prozaik
 Osamu Dezaki (統), japoński reżyser anime
 Osamu Fukutani (修), japoński reżyser filmowy
 Osamu Jinguuji (治), perkusista japońskiego zespołu Remioromen
 Osamu Matsuda (納), japoński profesjonalny wrestler
 Osamu Muramatsu (修), japoński astronom amator
 Osamu Shimomura (脩), japoński biochemik
 Osamu Tezuka (治虫), japoński mangaka, reżyser, doktor medycyny i producent anime
 Osamu Ueno (修), japoński narciarz

Fikcyjne postacie 
 Osamu Kamiyama (治), bohater anime Kamisama Kazoku
 Osamu Kimizuka, postać z mangi Loveless
 Osamu Funade (治), bohater gry i OVA Underbar Summer
 Osamu Dazai (治), bohater anime Bungou Stray Dogs

Przypisy 

Męskie imiona japońskie